Sezon (2003/2004) był 15. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły rywalizowały w jednej grupie. W drugiej fazie 6 najlepszych grało w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Nowym mistrzem Gruzji został zespół WIT Georgia Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Suliko Dawitaszwili, który w barwach klubu Torpedo Kutaisi strzelił 20 goli.

1. runda 

||rowspan=6 bgcolor=white|

2. runda 
Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Baraż o mistrzostwo 
30 maja 2004, Tbilisi:
Sioni Bolnisi 0 - 2 WIT Georgia Tbilisi

Zespół WIT Georgia Tbilisi został mistrzem Gruzji 2004.

Grupa spadkowa

Baraż o utrzymanie 
29 maja 2004:SK Mccheta - Gorda-2000 Rustawi 2-3
29 maja 2004:Dinamo Batumi - Milani Cnori 1-0

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Gruzji
2004 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji